

Geografische plaatsen in België 
 Molenbos (Antwerpen), een natuurgebied in de Belgische provincie Antwerpen
 Molenbos (Vlaams-Brabant), een natuurgebied in de Belgische provincie Vlaams-Brabant

Geografische plaatsen in Nederland 
 Molenbossen, een wijk in Venlo
 Molenbos (De Cocksdorp), een natuurgebied in De Cocksdorp